Верде́н ( /vɛʁ.dœ̃/,  — «мощный дун») — город во Франции в регионе Гранд-Эст, расположен преимущественно на левом берегу реки Мёз. Площадь чуть больше 31 км²; население — 23 тыс. чел.
С другими городами связан автодорогами и железнодорожным транспортом (поезда прибывают на станцию Верден).
Исторический центр был полностью разрушен во время Первой мировой войны.

История 

До прихода римлян на месте Вердена было галльское укрепление. В 843 году Верден явился местом заключения Верденского договора, обозначившего раздел франкской империи Карла Великого и давшего начало Франции, Германии и Италии.

В Средние века Верден принадлежал католической церкви. В XI веке началось возведение Верденского собора (после мировой войны воссоздан из руин). Наряду с Мецем и Тулем Верден составлял три епископии, которые на протяжении веков разделяли судьбы друг друга. На исходе Итальянских войн, в 1552 году, епископии были оккупированы французами. Их принадлежность французской короне была подтверждена Вестфальским миром. В 1670—78 годы Вобан обратил Верден в неприступную крепость. 

Во время войны первой коалиции Верден был осаждён и взят прусскими войсками. В 1870-73 гг. он вновь был под прусской оккупацией. По итогам франко-прусской войны граница была проведена в 50 км к востоку от Вердена. На интенсивное укрепление немцами Меца французы ответили превращением в крепость Вердена. Сначала были построены 10 фортов на ближайших к Вердену высотах. С 1880 по 1914 год по периметру 45 км был построен второй пояс из 43 фортов. 

Город являлся ареной грандиозной битвы Первой мировой войны между немецкой и французской армиями в середине 1916 года и был в результате почти полностью разрушен. Это единственный город, награждённый орденом святого Георгия 4-й степени. Одна из улиц носит название «улица казаков». Окрестности Вердена изобилуют военными кладбищами и мемориалами, включая Дуамонский оссуарий, где покоятся останки 130 тысяч павших на поле боя. Сохранились также и настоящие окопы с бетонными несущими.

С тех пор Верден является символом кровопролитного сражения, и часто упоминается в таком значении. Так, в фантастическом фильме «Грань будущего», снятом через 100 лет после начала Первой мировой войны, Верден вновь становится местом битвы — на этот раз между людьми и инопланетянами.

Награды 
 Почётная военная золотая медаль (США) — 1922

Персоналии 
 Венерони, Джованни
 Миттеран, Даниэль
 Николай Верденский
 Нанти, Изабель
 Пьер, Гюстав Рене

Примечания

Ссылки 
 
 Материалы о военной истории Вердена (на 3-х языках) 
 Путеводитель по Вердену на русском языке 

 
Супрефектуры Франции